Bent Nielsen kan henvise til flere forskellige personer:
 Bent Nielsen (seminarierektor)
 Bent Nielsen (fodboldspiller) (1923-2003)
 Bent Nielsen (forsvarsadvokat)
 Bent Nielsen (frihedskæmper)
 Bent Vinn Nielsen